Traductorado, ou, como é formalmente conhecido, Instituto Superior del Traductorado, é uma escola de tradução em La Plata, Buenos Aires, Argentina.

Ela foi fundada em 16 de Abril de 1995 na cidade de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Traductorado era inicialmente um departamento de Tradução e Pesquisa da do instituto New Oxford, o qual defendia a criação de um curso de graduação em Tradução na província de Buenos Aires.

Em 24 de Outubro de 1996, em resposta ao primeiro projeto desenvolvido pelo time do Traductorado, o Departamento de Educação (Dirección General de Cultura y Educación) convocou um grupo de especialistas da New Oxford, liderados pelo linguista, tradutor e professor Hugo Torres, para escrever em definitivo o programa de Estudos para o primeiro curso de graduação oficial em tradução na história da província de Buenos Aires.

O novo curso de graduação foi implementado no ano seguinte, com uma experiência monitorada cujos excelentes resultados garantiram ao Traductorado o status de primeira e única faculdade de ensino superior do país, especializada na formação profissional de tradutores técnico-científicos inglês-espanhol.

Algumas das inovadoras características que caracterizaram o curso de graduação oficial foram: todas as matérias eram ensinadas em inglês, o cronograma era compacto, o programa do curso era flexível e haviam tutoriais e avaliações permanentes do processo de aprendizagem. 

Em 1998, a qualidade do curso de graduação levou a Comissão de Classificação de Graus do Departamento de Educação (Tribunal de Clasificaciones de la Dirección de Cultura y Educación) a estender o campo de atuação dos tradutores graduados no Traductorado para ensinar inglês nas escolas. 

A criação da 'Associação Argentina de Tradutores Técnico-científicos' (AATT) no ano de 2000 foi um marco na história do Instituto Superior del Traductorado. AATT reúne todos os tradutores graduados em um corpo comum, e mantém o registro de tradutores técnico-científicos atuantes dando coesão a profissão.

AATT também é encarregada do Exame Internacional de Habilidades de Tradução (TSE) que são testes complementares de inglês gratuitos oferecidos às escolas EGB e polimodais. Esses exames internacionais se tornaram uma articulação entre o nível primário e secundário de educação oficial e o Instituto Superior del Traductorado.

Links externos 

 Instituto Superior del Traductorado

Esse artigo contem material do Traductorado.edu.ar que autorizou essa publicação sob GFDL.

Universidades da Argentina
La Plata (Argentina)